Список штатів Бразилії за ВВП в 1950 році, розраховується в постійних цінах (2010).

Список 

Списки:Бразилія
Штати Бразилії
Економіка Бразилії

Див. також